Qerrortusoq bezeichnet:
 Qerrortusoq, Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qerrortusoq (Insel, Maniitsoq, südlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qerrortusoq (Insel, Maniitsoq, westlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qerrortusoq (Insel, Kanajormiut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qerrortusoq (Insel, Salliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qerrortusoq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qerrortusoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland